Vologèsia fou una ciutat dels parts, que va rebre el seu nom del rei part Vologès. Era propera a Selèucia del Tigris, a l'altre costat del riu. Plini li dona el nom de Vologescerta equivalent a Ciutat de Vologès. En queden encara unes ruïnes.

Imperi Part